Серге́й Федорчу́к:
 Федорчук, Сергей Анатольевич (род. 1981) — украинский гроссмейстер.
 Федорчук, Сергей Владимирович (род. 1976) — украинский футболист и игрок в мини-футбол.